Chalupský je příjmení, jež nosí více osobností:

 Josef Chalupský (1901–1964) – bývalý československý policista a tlumočník gestapa 
 Josef Chalupský (parazitolog) (1931–2019) – asistent katedry parazitologie a hydrobiologie, pedagog, sběratel exlibris
 Jaroslav Chalupský (1974) – senátor za obvod 15 - Pelhřimov a radní města Jindřichův Hradec